La famille Lamy, d'origine bourgeoise bourguignonne, fournit bon nombre de religieux aux abbayes de Cîteaux, de Dijon et de Nuits, ainsi que de nombreux fonctionnaires à la Chambre des comptes de Dijon et au Parlement de Bourgogne. Anoblis par le roi aux alentours de 1715, les Lamy règnent sur les territoires du marquisat de Laperrière, jusqu'à la vente du domaine en 1776.

Généalogie

Légende 
Les marquis de Laperrière sont coloriés en bleu.
Les autres membres de la famille Lamy, sont encadrés en bleu.
Les épouses des marquis sont encadrées en noir.

Biographies 

Jean Lamy, seigneur de Dornecy (Nièvre) ou Domecy (Yonne), épouse Philippe Vauchier (Gauthier), en 1650. De cette union naissent un fils, Edme, et une fille, Thomasse.
Edme Lamy (1650-1734), successivement Procureur à la Chambre des comptes de Dijon, Receveur des épices, Receveur général du taillon de Bourgogne, Secrétaire du roi au Parlement de Dijon, et Marquis de Laperrière, épouse Philiberte Clerc, fille de Jean Clerc, marchand, en 1680. De cette union naissent Claude, Antoine Bénigne, Denis, Jeanne, Edme, et Marie.
Thomasse Lamy, épouse Claude Seguin (1645-1722), en 1694, duquel elle a un fils, Edme (1695-1783), successivement Receveur des impositions du bailliage de Nuits, Receveur des épices à la Chambre des comptes de Dijon, Secrétaire du roi au Parlement de Dijon, et Seigneur de Broin et de Bonnencontre, à l'origine de la dynastie Seguin de Broin, de Dijon.
Claude Lamy, Seigneur de Beaumont, Marquis de Laperrière, épouse Gabrielle Rioult de Douilly, fille d’Adrien Rioult, Seigneur de Douilly. De cette union naissent un fils, Claude-Edme, et une fille, Philiberte.
Antoine Bénigne Lamy, Conseiller au Parlement de Dijon, Seigneur de Flagey et de Samerey, épouse Claude Cotheret, fille d’Adrien Cotheret, Maître ordinaire en la Chambre des comptes de Dijon, en 1740. De cette union naît Catherine (1742-1802), qui épouse Nicolas Philippe de Berbis, Seigneur de Tart (aujourd'hui Tart-l'Abbaye, Tart-le-Haut, Tart-le-Bas), de Thorey, de Potangey, et Marquis de Longecourt, en 1759.
Denis Lamy (1681-1758), Conseiller puis Doyen en la Chambre de comptes de Dijon, épouse Marie-Prudence Petit. De cette union naissent deux filles, Claude, non mariée, et Lazare, femme de Pierre-Bernard de Fontette, Seigneur de Gommery, Chef d'escadre des armées navales et Chevalier d'honneur au Parlement de Dijon.  
Jeanne Lamy, est religieuse à l'Abbaye Saint-Julien de Dijon.
Edme Lamy, est religieux à l'Abbaye de Cîteaux.
Marie Lamy, est religieuse au couvent des Ursulines de Nuits
Claude-Edme Lamy, marquis de Laperrière, épouse Alexandrine Biétrix, fille de Jean-Baptiste Joseph Bietrix, Seigneur de Pelousey. De cette union naissent un fils, Claude-Denis, ainsi que trois filles, Louise, Victoire, et Félicité (morte jeune).
Philiberte Lamy, épouse le marquis d'Argence.
Claude-Denis Lamy, Officier du régiment de dragons de la Reine, Seigneur de Pelousey et Marquis de Laperrière, épouse Charlotte de Vuilleret, fille de Nicolas Gabriel de Vuilleret, Seigneur de Brotte. De cette union naissent un fils, Philibert-Augustin, ainsi que deux filles, Marie-Gabrielle et Louise-Antoinette.
Louise Lamy épouse Ponce Pharon-de-Truchis, officier de cavalerie et Baron de Laye. 
Victoire Lamy épouse Antoine Vuilleret, Seigneur de Brotte et Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis.
Philippe-Augustin Lamy, Marquis de Laperrière épouse Charlotte Dubreuil, fille de Marie-Louis-Bernard Dubreuil, écuyer et capitaine de la Vieille-Marine. De cette union naissent plusieurs enfants.
Marie-Gabrielle épouse Paul Dunod-de-Charnage, écuyer.
Louise-Antoinette épouse Claude-François d'Aymonet de Contréglise, écuyer.

Notes et références 

Famille noble française